Димитър Георгиев Мициев е български офицер, майор.

Биография 
Димитър Мициев е роден в семейството на революционера Георги Мициев в Горна Джумая (днес Благоевград). Брат е на Иван Мициев. Постъпва във Военното училище в София където заедно с юнкерите Стамат Стаматов, Константин Кондов, Софроний Стоянов, Петър Кушев, Йордан Венедиков, Борис Дрангов, Ефтим Китанчев, Боголюб Марков и братя Владимир и Владислав Ковачев създава революционен кръжок през февруари 1892 г.

Участва в Балканската война като майор, в Тринадесети пехотен полк. По време на Междусъюзническата война загива на 18 юни 1913 година.

Родословие

Бележки 

Български военни дейци от Балканските войни
Български майори
Български офицери от Македония
Дейци на ВМОК
Български общественици от Македония
Загинали през Междусъюзническата война
Петнадесети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Родени в Благоевград